A rubídiumnak (Rb) 32 izotópja ismert, ezek közül a természetben csak kettő fordul elő: a 85Rb (72,2%) és a radioaktív 87Rb (27,8%). A rubídium szokásos izotópkeveréke elég radioaktív ahhoz, hogy a fotofilmen 30–60 nap alatt fátyolosodást okozzon.

A 87Rb felezési ideje 4,92 év. Az ásványokban könnyen helyettesíti a káliumot, így eléggé elterjedt. A 87Rb-et kiterjedten használják kőzetek kormeghatározására, a 87Rb béta-bomlással stabil stroncium-87 izotóppá alakul.

A 87Rb-et leszámítva a leghosszabb élettartamú radioizotópjai a 83Rb (felezési ideje 86,2 nap), a 84Rb (33,1 nap) és a 86Rb (18,642 nap). A többi izotóp felezési ideje egy napnál rövidebb.

A 82Rb-t felhasználják egyes szív PET-vizsgálatokhoz. Felezési ideje 1,273 perc. A természetben nem található meg, de előállítható a 82Sr bomlása révén (izotópgenerátorban).

Standard atomtömeg: 85,4678(3) u.

Rubídium-87
A rubídium-87 volt a legelső és a legnépszerűbb atom, amelynek híg atomi gőzéből Bose–Einstein-kondenzátumot állítottak elő.

A rubídium-87 atomtömege 86,9091835 u, kötési energiája . Előfordulási gyakorisága 27,835%, felezési ideje 4,92 év.

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Jegyzetek

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Rubídium